Heuschkel ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Heuschkel (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Fritz Heuschkel (1869–1926), Hoffotograf mit Sitz in Wismarsche Straße in Schwerin
 Johann Andreas Heuschkel (um 1719–1764), deutscher Goldschmied
 Johann Peter Heuschkel (1773–1853), deutscher Oboist, Organist, Komponist und Kapellmeister
 Ralf Heuschkel (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Volker Heuschkel (* 1958), deutscher Fußballspieler